Budway ist der Familienname folgender Personen:

 David Budway, US-amerikanischer Jazz-Pianist
 Maureen Budway (1963–2015), US-amerikanische Jazz-Sängerin